NSU steht für:

Stadt:
 Neckarsulm, Stadt in Baden-Württemberg an Neckar und Sulm, teils als Synonym, teils auf Straßenschildern

In der Technik:
 NSU Motorenwerke, ehemaliger deutscher Fahrzeughersteller in Neckarsulm
 NSU-Fiat, ehemalige Vertriebs- und Lizenzproduktionsgesellschaft für Automobile in Neckarsulm
 NSU-Ural-Kettensäge, Zweimann-Kettensäge aus Neckarsulm

 In der Medizin:
 Nabelschnurumschlingung, gefährlicher Zustand während des Geburtsvorgangs bei Säugetieren
 nicht-spezifische Urethritis, entzündliche Harnröhrenerkrankung

Universitäten:
 Norfolk State University, Universität in Virginia, USA
 Northeastern State University, Universität in Oklahoma, USA
 Northern State University, Universität in South Dakota, USA
 North South University, Universität in Dhaka, Bangladesch
 Northwestern State University, Universität in Louisiana, USA
 Nova Southeastern University, Universität in Florida, USA
 Nowosibirsker Staatliche Universität, Universität in Sibirien, Russland

Andere:
 Neckarsulmer Sport-Union, ehemaliger Name des deutschen Sportvereins Sport-Union Neckarsulm
 N.S.U., Titel der britischen Rockband Cream auf dem Album Fresh Cream 
 Nationalsozialistischer Untergrund, ehemaliges deutsches neonazistisches Terrornetzwerk
 NSU 2.0, rechtsextreme Drohmail-Serie mit Bezügen zu illegalen Datenabrufen bei mehreren Landespolizeien

NSU